Ebner puede referirse a:
 Andrés Ebner Anzenhofer
 Christine Ebner
 Ferdinand Ebner
 Klaus Ebner
 Marie von Ebner-Eschenbach